Moch ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Moch (* 1987), deutscher Regisseur und Puppenbauer
 Friedrich Moch (* 2000), deutscher Skilangläufer
 Gaston Moch (1859–1935), französischer Pazifist und Anhänger der Esperantobewegung
 Georg Moch (1920–?),  Polizeipräsident in Berlin
 Gregor Moch (1545–1608), baden-durlachischer Hofrat
 Jules Moch (1893–1985), französischer Politiker
 Manfred Moch (1930–2011), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Robert Moch (1914–2005), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 Mooch